kopułka – górny element aparatu zapłonowego
 kopułka (Cuphophyllus) – rodzaj grzybów
 kopułka (Eumenes) – rodzaj owadów